Okręty US Navy o nazwie USS  "Verdin":
 Pierwszy  był trałowcem typu YMS-1. Zwodowany w 1944, służył jako YMS-471 do momentu zmiany nazwy w 1947.
 Drugi  był okrętem ratowniczym przeznaczonym do pomocy okrętom podwodnym. Jego budowę przerwano w 1945.

Verdin